SKD je lahko:
Slovenski krščanski demokrati
Slovenski krščanski demokrati (2008)
Standardna klasifikacija dejavnosti